Přípojka může být:
 vodovodní přípojka – úsek potrubí od vodovodního řadu k vodoměru
 telefonní přípojka – zakončení telefonního účastnického vedení umožňující připojení telefonního přístroje
 kanalizační přípojka – podzemní potrubí spojující vnitřní kanalizaci a kanalizační stoku, odvádí z připojené nemovitosti odpadní vodu

Související články 
 odběrové místo